Jussara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jussara (kommun i Brasilien, Bahia), 
 Jussara (kommun i Brasilien, Paraná), 
 Jussara (kommun i Brasilien, Goiás), 

Robotskapade Brasilienförgreningar